

Cinéma 
 Destiny Turns on the Radio est un film américain réalisé par Jack Baran, sorti en 1995.

Musique 
 On the Radio, chanson de Donna Summer publiée en 1979.
 , chanson de Nelly Furtado publiée en 2001 sur son album Whoa, Nelly!.
 , chanson de  publiée en 2006 sur son album .
 , chanson de Groove Coverage publiée en 2006.
 On the Radio, chanson de Regina Spektor sortie en 2006 sur son album .
 Heard It on the Radio est une chanson de Ross Lynch sortie en 2012.

Divers 
 TV on the Radio est un groupe de rock américain.